Siegerswoude (Fries: Sigerswâld) kan verwijzen naar:

 Siegerswoude (Opsterland), een dorp in de Nederlandse gemeente Opsterland
 Siegerswoude (Tietjerksteradeel), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Tietjerksteradeel